Второй дивизион Фарерских островов по футболу () — третья по значимости полупрофессиональная футбольная лига Фарерских островов — зависимой территории Дании, имеющей, однако, самостоятельное членство в ФИФА и УЕФА. До 2005 года дивизион именовался третьим ().  Состоит из десяти команд. Турнир проводится ежегодно с 1976 года — как и во многих скандинавских странах, по системе «весна-осень», в связи с тяжёлыми погодными условиями.

История 
Второй дивизион был основан Фарерским футбольным союзом в результате реформы первенства архипелага в 1976 году. Тогда он именовался третьим дивизионом и был низшим в фарерской футбольной иерархии. Тем не менее, представители этого турнира могли принимать участие в кубке Фарерских островов наравне с клубами из первой и второй лиг. Помимо основных команд, в третьем дивизионе имели право играть дублирующие и третьи составы клубов из более высоких дивизионов (при этом последние не могли повыситься в классе). Первым победителем турнира стал резервный состав клаксвуйкского «КИ».

После очередной реформы, проведённой в 2005 году, третий дивизион был переименован во второй: турнир стал предпоследним в фарерской футбольной системе, поскольку появилась новая низшая лига. В настоящее время во втором дивизионе Фарерских островов соревнуются 10 команд, играющих три круга по системе «весна-осень». По итогам сезона два лучших клуба выходят в первый дивизион, а две последние команды опускаются в любительский третий дивизион.

Команды в сезоне 2020 
 Б-68 II
 Вуйчингур III
 КИ III
 НСИ III
 Ройн
 Скала II
 Сувурой
 ТБ II
 Ундри
 ЭБ/Стреймур II

Победители и лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика  на сайте Фарерского футбольного союза 
 Подробная статистика турнира на Faroesoccer  
 Сводка на Soccerway  

Футбол на Фарерских островах
Фарерские острова